Kaya (Burkina Faso), een stad in Burkina Faso
 Kaya (Indonesië), een stad in Indonesië
 Kaya (Kyoto), een stad in Japan
 Kaya (Oeganda), een plaats in Oeganda
 Kaya (Soedan), een stad in Soedan
 Kaya (Korea), een voormalig Koreaans rijk
 Kaya (album), een studioalbum van Bob Marley & The Wailers
 Kaya (nummer), een nummer van het bovengenoemde album
 een kokosnootjam